Tha Tako (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Sawan, Thailanda, cu o populație de 69.160 de locuitori și o suprafață de 607,2 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 109 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nakhon Sawan